Архей (Архейский эон; ) — один из 4-х эонов истории Земли (4-2,5 млрд лет назад).
  — у Парацельса и Гельмонта жизненное начало, лежащее в основе всего животного мира, проникающее во всё тело, управляющее питанием, перевариванием пищи и противостоящее болезням.
 Археи () — одноклеточные микроорганизмы.

См. также 
 Аргей (значения)

Примечания